El Liceo Franco Mexicano (LFM; ) es una de las instituciones educativas que brinda educación francesa en México bajo los programas del Ministerio Francés de la Educación Nacional. Forma parte de la red de establecimientos de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE).

El  LFM fue fundado en 1937 por integrantes de la colonia francesa en México interesados en conservar y transmitir a las nuevas generaciones, la historia, cultura y principios de la educación francesa. Desde entonces, el LFM es la institución de excelencia académica vinculada con la comunidad, en la que se brinda una educación bilingüe y bicultural uno de los más significativos ejemplos de la cooperación cultural entre México y Francia.

Desde 1990, fecha de creación de la Asociación para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE) el LFM forma parte de su red de establecimientos educativos a través de un convenio de colaboración bipartita, que fue renovado en 2014.

A lo largo de siete décadas, el LFM ha acumulado la experiencia de una verdadera educación bicultural en la que los alumnos provenientes de diferentes países se integran bajo los principios y valores de la cultura franco-mexicana.

Objetivos 
Los objetivos del Liceo Franco Mexicano son:

 la escolarización de los franceses que viven en México.
 la escolarización de los mexicanos y otros residentes en México que desean una educación bilingüe y bicultural, presente en todos los continentes.
 la cooperación con el sistema educativo nacional.

Historia 
Guiado por el interés de preservar y transmitir a las nuevas generaciones su historia, cultura y educación, los inmigrantes Franceses se dedicaron a establecer escuelas con la tradición y estatutos de su país en México. Pierre Fouque y Paul Le Brun, destacados miembros de la comunidad francesa, buscaron la posibilidad de crear un nuevo establecimiento, para lo cual acudieron con el señor Gabriel Bonneau, Embajador de Francia en México, quien decidió promover el apoyo por parte del gobierno francés y adherirse a este gran sueño con el objetivo común de realizar una obra educativa de alcances biculturales, trilingües, contemplando los programas de educación establecidos en Francia. El elemento fundamental de esta alianza público-privada fue que el gobierno francés se comprometía al envío de profesores franceses.

Así, interesados en tener una escuela en México con los principios básicos de la educación francesa, 126 integrantes de la Colonia Francesa en México fundaron la asociación Liceo Franco-Mexicano A.C. el 18 de septiembre de 1937.

En 1949 inició la campaña de recaudación de fondos y se compró la primera parte de los terrenos de la Colonia Polanco, donde se ubicaría la nueva escuela. Los donativos fueron principalmente de franceses ya establecidos en México, sus compañías o las empresas dónde trabajaban y, desde luego, algunas compañías Mexicanas.

La primera etapa de la escuela se construyó en sólo siete meses y medio, de marzo a octubre de 1950, bajo la dirección del renombrado arquitecto ruso-mexicano  Vladimir Kaspé. Finalmente el 5 de octubre de 1950 se inauguró el edificio del LFM en Homero 1521 en la colonia Polanco.

Los muros del vestíbulo principal del edificio, están cubiertos por un mural obra del pintor Jean-Pierre Geoffroy-Dechaume, inaugurado el 9 de agosto de 1952 en presencia de su autor. Este busca reflejar nuestra esencia, al plasmar las particularidades que nos distinguen en ambos lados del atlántico, las costumbres, vivencias, nuestras diferencias y nuestros puntos de convergencia.

Convenio de colaboración con la AEFE 
El LFM forma parte de la red de establecimientos de la AEFE, creada en 1990 como un establecimiento público nacional bajo la tutela del Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo de la AEFE es ofrecer, a través de una red, la posibilidad de encontrar un establecimiento escolar francés, casi en el mundo entero, con una enseñanza de la misma calidad, con los mismos programas y con la preparación para los mismos exámenes.

En noviembre de 2013, el Comité de Directores del LFM hizo del conocimiento de la AEFE su decisión de evolucionar hacia un nuevo convenio que reemplazara a aquel que los regía desde 2002, con el fin de adaptarlo a la situación en México. Posteriormente, el 22 de enero de 2014, el LFM y la AEFE firmaron un protocolo de intención para formalizar su voluntad de actualizar el convenio que los regía y establecer una plataforma común para el futuro convenio.

El nuevo convenio entre el LFM  y la AEFE fue firmado el 19 de marzo de 2014.

El objetivo de este se asienta primordialmente en los puntos siguientes:
 el reconocimiento oficial de los estudios por parte de las autoridades francesas y mexicanas.
 el reconocimiento oficial de los exámenes del sistema educativo francés.
 el acceso a las becas escolares, conforme a las reglas establecidas para ello hasta ahora.

Como parte del nuevo convenio, se estableció la conservación de todo el personal expatriado, nombrado y remunerado por la AEFE. Asimismo, se acordó que los profesores residentes que se encontraran bajo contrato con la AEFE recibirían una propuesta de contrato local por parte del LFM, garantizando el nivel actual de su remuneración. El Ministerio Francés de la Educación Nacional, por su parte, otorgará a los profesores que se contraten en el LFM el permiso necesario que les garantice la progresión de su carrera administrativa, así como su jubilación francesa.

Con base en el nuevo convenio, el personal bajo contrato de residente con la AEFE que solicite partir de México será reemplazado por nuevos profesores titulares de la Educación Nacional Francesa.

El Liceo Franco-Mexicano forma parte de una extensa red de establecimientos franceses, la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE), ubicados en las principales ciudades del mundo y que tienen como principal objetivo el impartir educación a los franceses residentes en el extranjero.

El Liceo Franco-Mexicano, integra las secciones Maternal, Primaria, Secundaria y Preparatoria  las cuales están apegadas a los programas emanados del Ministerio Francés de la Educación Nacional (MEN) 

Esta institución, escolariza a niños desde los 3 años hasta el bachillerato. También ofrece a algunos alumnos, la oportunidad de continuar sus estudios superiores hasta la licenciatura.

El plantel de Polanco recibe alumnos de Maternal al Bachillerato.

El plantel de Coyoacán recibe alumnos de Maternal a Secundaria.

Planteles 
El Liceo Franco Mexicano cuenta con tres planteles: el de Polanco, ubicado en Homero 1521, Col. Polanco, México, D.F., el de Coyoacán, que se localiza en Cerro Xico 24, Col. Oxtopulco Universidad, México, D.F., y el de Cuernavaca, en Francisco I. Madero 315, Ocotepec, Morelos, C.P. 6220

Para facilitar la movilidad entre planteles, y en cumplimiento a la normatividad aplicable, el LFM ofrece el servicio de transporte.

Arquitectura 
El edificio original es una obra de Vladimir Kaspé.

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) declaró que el edificio original tiene valor artístico. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal (SEDUVI) declaró que el edificio original tiene valor patrimonial.

Alumnado 

Elena Poniatowska
Nicole Reich de Polignac
Javier Jiménez Espriú
Jorge Volpi
Thalía
Juan Manuel Gómez Robledo
Anna Fusoni
Angélica Aragón
Denise Gutiérrez (Lo Blondo)
Søren Medina
Jorge Castañeda Gutman
Luis Almeida
Saulo Fichaux
Yannick Castro
Émile Martin
Rafael Ruanova
(El) Perene Niño
Ximena "Lauxi" Neurath
Diego "Sauli" Medina
Francois Spica Tocqueville
Isabel Gonvalves

Referencias

Enlaces externos 

 Liceo Franco Mexicano
 (en inglés) "Full Documentation Fiche 2007 Liceo Franco Mexicano" ( ). Docomomo International.
 Pecquerie, Marie. "Lycée franco-mexicain: une convention sur mesure avec la France?" (). La Voix de France. Lunes 3 de febrero de 2014. Actualizó martes 4 de febrero de 2014. (en francés)
 Pecquerie, Marie con la Agence France Presse (AFP). "Lycée franco-mexicain: les enseignants en grève contre le déconventionnement" (). La Voix de France. 6 de diciembre de 2013. (en francés)
 Pecquerie, Marie. "Lycée franco-mexicain: quel avenir après l'AEFE?" (). La Voix de France. 26 de noviembre de 2013. Actualizó 9 de diciembre de 2013. (en francés)
 Figadere, Alain. "Lycée Franco-Mexicain – Attendez vous au pire!" ( ). Le Grand Journal du Méxique. 24 de noviembre de 2013. (en francés)

https://web.archive.org/web/20141220172358/http://www.ambafrance-mx.org/99-de-exito-en-el-examen-del-BAC

Instituciones educativas establecidas en 1937
Franco Mexicano
Escuelas internacionales en México
Escuelas francesas en el extranjero
Escuelas de Ciudad de México